Мюрен — фамилия. Известные носители:

 Мюрен, Арнольд (род. 1951) — нидерландский футболист и футбольный тренер, младший брат Герри Мюрена.
 Мюрен, Герри (1946—2013) — нидерландский футболист.
 Мюрен, Зеки (1931—2006) — турецкий певец и композитор.
 Мюрен, Клара (род. 1991) — шведская хоккеистка, участница Зимней Олимпиады 2010 года. 
 Мюрен, Магнус (род. 1974) — шведский игрок в хоккей с мячом, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка России (2006).
 Мюрен, Урсула (род. 1966) — шведская дзюдоистка, участница Олимпиад 1992 и 1996 годов.

См. также 
 Мьюрен, Деннис (род. 1946) — американский постановщик специальных и визуальных эффектов, обладатель восьми премий «Оскар»
 Мюррен — деревня в швейцарском кантоне Берн